The Wolfpack – film documentario del 2015 diretto da Crystal Moselle
 The Wolfpack – singolo degli Angels & Airwaves del 2014

Pagine correlate 
 Wolfpack